Den røde tråd kan henvise til flere artikler:
 Den røde tråd (udtryk) – udtryk som kendetegner en fælles ide eller princip
 "Den røde tråd" (sang) – en sang af Shu-bi-dua fra deres album 78'eren fra 1978
 Den røde tråd (film) – en film af Shu-bi-dua fra 1989